Секоизоларициресинол — растительный лигнан, тип фенилпропаноидов. Является одним из предшественников фитоэстрогенов энтеродиола и энтеролактона у млекопитающих, синтезируемых бактериями в толстом кишечнике.

См.также 
 Диглюкозид секоизоларициресинола
Лигнаны

Примечания

Ссылки 
 Лигнаны, общая характеристика
 Лигнаны льна и иммунная система
 pdrhealth.com

Фенолы
Лигнаны
Антиоксиданты